Whaley ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Whaley (1899–1943), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Whaley (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Joachim Whaley (* 1954), englischer Historiker, Linguist, Autor und Hochschullehrer
 K. Birgitta Whaley (* 1956), US-amerikanische Chemikerin
 Kellian Whaley (1821–1876), US-amerikanischer Politiker
 Ken Whaley († 2013), britischer Rockmusiker
 Michael Whaley, US-amerikanischer Schauspieler
 Nan Whaley (* 1976), US-amerikanische Politikerin
 Richard S. Whaley (1874–1951), US-amerikanischer Politiker
 Robert Whaley (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Thomas Whaley (1766–1800), irischer Politiker
 Wade Whaley (≈1890 – nach 1943), US-amerikanischer Jazzmusiker

Orte im Vereinigten Königreich:
 Whaley (Derbyshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Whaley (Mississippi)
 Whaley (North Carolina)
 Whaley (South Carolina)
 Whaley (Texas)
 Whaley (Virginia)
 Whaley Drain (Michigan)